Requiem pour un champion est :
 Requiem pour un champion (album), album de Boulbar.
 Requiem pour un champion (film), téléfilm de Rod Serling, adapté plus tard en film avec Anthony Quinn.
 Requiem pour un champion (film, 1962) (Requiem for a Heavyweight), film américain de Ralph Nelson sorti en 1962.